Název Doloplazy má více sídel:
 Doloplazy (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Doloplazy (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov

 Doloplazy (Neveklov), část obce Neveklov v okrese Benešov